CISS steht für:

 Centre for Intelligence and Security Studies, siehe Intelligence Studies #Center for Intelligence and Security Studies (CISS)
 Centre for Islamic Shi'a Studies in London
 Chiral induced spin selectivity, Begriff aus der Physikalischen Chemie
 Cold-Induced Sweating Syndrome, siehe Kälteinduziertes Schwitzen-Hyperthermie-Spektrum
 Committee International des Sports Sourds, das Internationale Komitee für Gehörlosensport
 Continuous Ink Supply System, unterbrechungsfreie Tintenversorgung für Tintenstrahldrucker, siehe Continuous ink system

Siehe auch:
 Ciss

Abkürzung